Gesetz zur Bekämpfung der Korruption steht für folgende Gesetze in Deutschland:

 Gesetz zur Bekämpfung der Korruption (1997) (BGBl. I, 2038)
 Gesetz zur Bekämpfung der Korruption (2015) (BGBl. I, 2025)